Glaubendorf ist

 Glaubendorf (Gemeinde Heldenberg) eine Katastralgemeinde in der Gemeinde Heldenberg, Bezirk Hollabrunn, Niederösterreich
 Glaubendorf (Wernberg-Köblitz) ein Ortsteil des Marktes Wernberg-Köblitz, Landkreis Schwandorf, Bayern